Горячее поле — название нескольких исторических районов Санкт-Петербурга.

 Горячее поле — район Московской Заставы.
 Горячее поле — район в Тентелевой деревне.
 Горячее поле — район в Черновке.

Примечания